Ghaziabad (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Ghaziabad (stad), hoofdplaats van bovengenoemd district